Клініка — багатозначний термін, якій може бути означенням медичного, юридичного закладу, телевізійного серіалу, музичного гурту.
 
 Клініка (медичний заклад) — медичний, як правило, лікарняний заклад (установа), в якому, поряд з лікуванням хворих, проводять навчальну та наукову роботу.
 Юридична клініка — заклад, що здійснює безоплатні юридичні послуги населенню.
 Клініка (телесеріал) — американський комедійний / комедійно-драматичний телевізійний серіал.
 Клініка (гурт) — київський студійний проєкт готичного та дум-металу.